Хорштет може бити:

 Хорштет (Доња Саксонија), општина у округу Ротенбург (Виме), у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Хорштет (Северна Фризија), општина у округу Нордфризланд, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.